Таба́чное — название населённых пунктов в России:

 Табачное — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Табачное — село в Джанкойском районе Крыма.

Примечания